Stade Brestois 29 ist ein französischer Fußballverein aus der Stadt Brest im Département Finistère in der Bretagne.

Geschichte 

Gegründet wurde der Verein 1950 durch den Zusammenschluss von fünf Vereinen aus der katholischen Sportbewegung (darunter mit L'Armoricaine de Brest auch ein in der Zwischenkriegszeit als „Pokalschreck“ bekannt gewordener Klub) unter dem Namen Stade Brestois. 1982 erfolgt die Umbenennung in Brest Armorique Football Club; so hieß der Verein, bis er 1991 Konkurs anmelden musste. Im selben Jahr wurde er neu gegründet als Stade Brestois 29.

Die Vereinsfarben sind Rot und Weiß; die Ligamannschaft spielt im 15.097 Zuschauer fassenden Stade Francis-Le Blé, das bis 1982 Stade de l'Armoricaine hieß. „Armor“ ist  und bedeutet „Land am Meer“ – die keltische Bezeichnung für die Bretagne.

Vereinspräsident ist Denis Le Saint, der im Frühling 2016 Yvon Kermarec ablöste; Trainer der ersten Mannschaft ist seit Juni 2016 Jean-Marc Furlan. (Stand: November 2016)

Ligazugehörigkeit 
Erstklassig (Division 1, seit 2002 in Ligue 1 umbenannt) spielte der Klub 1979/80, 1981–1988, 1989–1991 und 2010–2013 und wieder ab der Saison 2019/20.

Aktueller Kader 2022/23 
Stand: 20. Februar 2023

Trainer

Bekannte Spieler

Literatur 
 Thierry Berthou, Collectif: Dictionnaire historique des clubs de football français. Pages de Foot, Créteil 1999 – Band 1 (A-Mo) ISBN 2-913146-01-5, Band 2 (Mu-W) ISBN 2-913146-02-3.

Weblinks 

 Offizielle Vereinsseite (frz.)

Einzelnachweise 

Fußballverein (Frankreich)
Sport (Brest, Finistère)
Sportverein (Bretagne)
Stade Brest
Organisation (Département Finistère)